XRI steht für:
 Extensible Resource Identifier, siehe XDI (XRI Data Interchange)

xri steht für:
 Krikati-Timbira (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung